Venustisporium är ett släkte av svampar. Venustisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Venustisporium